Landtagswahlkreis 65 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Ehingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Reutlingen (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Delmenhorst (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Rotenburg (Niedersachsen) (2003)
 Landtagswahlkreis Seevetal (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Buxtehude (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Essen I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Essen I – Mülheim II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Wesel IV (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Essen III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Essen VI (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Essen-Rüttenscheid (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Chemnitz, Land I (1990)